Stadion (gr. στάδιον) – dyscyplina sportowa uprawiana w starożytnej Grecji, bieg krótki rozgrywany na dystansie jednego stadionu. Jedyna konkurencja igrzysk olimpijskich w latach 776–724 p.n.e.

Opis 
Jeden z czterech biegów rozgrywanych w starożytnej Grecji – obok „biegu tam i z powrotem” – diaulos, biegu długodystansowego dolichos i biegu w zbroi – hopliodromos. Nazwa biegu pochodzi od nazwy miary – stadionu, która określała długość biegu. Współczesnym odpowiednikiem stadionu jest bieg sprinterski na 200 m. Bieg cieszył się dużym powodzeniem, tak że podczas igrzysk trzeba było przeprowadzać eliminacje, a każdy zwycięzca eliminacji wchodził do finału. Począwszy od XXXVIII igrzysk w 632 p.n.e. oprócz biegu mężczyzn zaczęto przeprowadzać bieg chłopców (w wieku 17–20 lat). 

Długość biegu była zależna od lokalizacji stadionu na którym się odbywał – stadion był równy 600 stopom, ale długość stopy była różna w różnych regionach Grecji: 
 Epidauros (stadion 181,3 m)  
 Igrzyska pytyjskie w Delfach (stadion ok. 177,5 m)  
 Olimpia (stadion 192,27 m) 

Stadion był najbardziej prestiżową ówczesną dyscypliną, a jego zwycięzca miał zaszczyt podkładać ogień pod stos ofiarny, na którym składano w ofierze 100 byków. Stadion był jedną z pięciu dyscyplin tworzących pentatlon (obok skoku w dal, rzutu oszczepem, rzutu dyskiem i zapasów).

Historia 
Konkurencja ta była jedyną konkurencją igrzysk olimpijskich w latach 776–724 p.n.e. (podczas pierwszych trzynastu igrzysk) a od ok. 300 p.n.e. imieniem zwycięzcy biegu nazywano cały czteroletni okres do następnych igrzysk nazywany Olimpiadą – stąd znani są prawie wszyscy zwycięzcy stadionu. Zwycięzca mógł nazywać się najszybszym biegaczem w świecie greckim. Pierwszym zwycięzcą w 776 p.n.e. był kucharz Koroibos z Elidy. 

Pierwsze biegi stadionu w Olimpii odbywały się do ołtarza Zeusa a zwycięzca zapalał stos ofiarny.

Lista zwycięzców 
Poniższa lista została stworzona na podstawie informacji w banku danych igrzysk olimpijskich Fundacji Świata Helleńskiego (gr. Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού, (ΙΜΕ), ang. Foundation of the Hellenic World, (FHW)):

Przypisy 

Sporty historyczne
Sport w starożytnej Grecji